

Geografia
 Canada
 Montcalm – municipalità regionale del Québec
 Stati Uniti d'America
 Montcalm – township della Contea di Montcalm, Michigan
 Montcalm – census-designated place della Contea di Mercer, Virginia Occidentale

Persone
 Louis-Joseph de Montcalm – generale francese